Balzenhof ist der Name von Orten:

 Balzenhof (Titisee-Neustadt), Ortsteil der Stadt Titisee-Neustadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Balzenhof (Furtwangen im Schwarzwald), Ortsteil der Stadt Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg